Му́нда:

Этнография 
 Мунда — ветвь языков австроазиатской семьи, на которых говорят около 9 млн человек в Восточной Индии и Бангладеш. 
 Мунда — группа народов в Центральной и Восточной Индии, небольшими группами живут также в соседних странах.
 Мунда — народ в Индии, относится к одноимённой группе народов, входит в число самых крупных «зарегистрированных племён» в Индии.

Персоналии 
 Бирса Мунда (1875—1900) — вождь и народный герой индийского племени мунда, оказал существенное влияние на развитие индийского национально-освободительного движения.
  (род. 1968) — индийский политик, бывший член парламента, на данный момент занимает должность главного министра штата Джаркханд.

Географические объекты 
 Мунда — крупный населенный пункт на острове Нью-Джорджия, административно входит в состав Западной провинции меланезийского государства Соломоновы Острова;
 Мунда — одно из названий крупной реки Мондегу, протекающей по территории Португалии.

Битвы 
 Битва при Мунде — сражение произошедшее 17 марта 45 года до н. э. в долине Мунда, на современном юге Испании, это была последняя битва Гая Юлия Цезаря в гражданской войне против республиканцев.
  — один из боёв Тихоокеанского фронта Второй мировой войны, продолжался с 22 июля по 4 августа 1943 года, на территории острова Нью-Джорджия (Соломоновы Острова), между войсками США и Японской империи за обладание аэродромом.

См. также 
 Мундо
 Мунд